Александрены (, Алексэндрень) — село в Единецком районе Молдавии. Наряду с селом Новые Гординешты входит в состав города Единец.

География 
Село расположено на высоте 183 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Алексэндрень проживает 1328 человек (637 мужчин, 691 женщина).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Единецкого района